Thomma ist der Familienname folgender Personen: 

 Eugen Thomma (1931–2022), deutscher Heimatforscher, Museumspfleger, Archivar und Theaterautor 
 Karlheinz Thomma (* 1968), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Tomma, Insel in der Kommune Nesna, Provinz Nordland, Norwegen
 Thoma, Familienname